O abutre-do-cabo (Gyps coprotheres) é uma espécie africana de abutre que, na África do Sul, estaria ameaçada de extinção devido à crença local de que fumar o cérebro da ave a fim de realizar previsões.É um grande abutre, sendo considerada a maior ave de rapina da África, com 115 cm de comprimeto, 255 cm de evergadura e um peso que vai desde 7.5 kg até 9.5 kg, sendo subjugado apenas pelo poderoso abutre real africano.

Abutres
Gyps
Aves da África
Aves descritas em 1798